Reine Männersache bezeichnet:
 Reine Männersache (2011), deutscher Dokumentarfilm aus dem Jahr 2011 von Susanne Binninger
 Reine Männersache (2014), US-amerikanischer Coming-of-Age-Film aus dem Jahr 2014 von Chris Nelson